Эшли Ко́лдуэлл (; ) — американская фристайлистка, выступающая в лыжной акробатике. двукратная Чемпионка мира (2017 и 2023 годов), двукратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира. Обладательница малого Хрустального глобуса в зачёте акробатики (2015/16). Участница трёх Олимпиад.

Карьера 
В составе национальной сборной США по фристайлу дебютировала в 2007 году. В 2009 году дважды выигрывала этапы североамериканского кубка, благодаря чему попала в сборную на Кубок мира. Там она дебютировала 10 января 2010 года на этапе в Калгари, где заняла 11-е место. Месяц спустя в шестнадцатилетнем возрасте выступила на Играх в Ванкувере, где с двенадцатым результатом прошла квалификацию, а в финале замкнула десятку сильнейших.

В сезоне 2010/11 Колдуэлл одержала свою первую победу в Кубке мира (на этапе в Лэйк-Плэсиде), а также дебютировала на мировом первенстве, где стала четвёртой.

На своей второй Олимпиаде в карьере Колдуэлл уверенно выиграла квалификацию, став единственной спортсменкой, преодолевшей рубеж в 100 очков. Однако уже в первом финальном раунде её ждала неудача: она не смогла зафиксировать приземление и не попала в следующий раунд, заняв лишь десятое итоговое место. На чемпионате мира 2015 года американка вновь остановилась в шаге от медали, заняв четвёртое место.

В сезоне 2015/16 Колдуэлл одержала две победы, ещё дважды была на подиуме. Эти результаты позволили ей выиграть Кубок мира в зачёте акробатики и стать четвёртой в общем зачёте.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фристайлисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу